«Песни об умерших детях» (Kindertotenlieder) — вокальный цикл для голоса и оркестра Густава Малера на стихотворения Фридриха Рюккерта. Его исполнение занимает около 25 минут.

Написание 

Оригинальный поэтический цикл "Kindertotenlieder" – группа из 428 стихотворений, написанных Рюккертом в 1833-34 годах, после болезни и смерти двух его детей. Малер сочинил первую, третью и четвертую песню в 1901 году (он играл их для Натали Бауэр-Лехнер 10 августа). Затем последовал длительный перерыв и остальные песни были написаны летом 1904 г.

Премьера 
Премьера сочинения состоялась 29 января 1905 года в Венской опере под управлением автора; солировал баритон Фридрих Вейдманн.

Исполнительский состав 

Произведение написано для голоса (баритон или меццо-сопрано) и "тройного" состава симфонического оркестра. Состав оркестра:

 флейта-пикколо
 2 флейты
 2 гобоя
 английский рожок
 2 кларнета
 бас-кларнет
 2 фагота
 контрафагота
 4 валторны
 литавры
 колокольчики
 там-там
 челеста
 арфа
 струнные (первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы)

Примечания 

Произведения Густава Малера
Вокальные циклы
Музыкальные произведения 1905 года